Gemmingen-Hornberg ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard von Gemmingen-Hornberg (Oberst) (1688–1767), Oberst

 Franz Karl Friedrich von Gemmingen-Hornberg (1747–1814), letzter kaiserlicher Träger des Schlosslehens in Kochendorf
 Gustav Freiherr von Gemmingen-Hornberg (1925–2005), deutscher Landwirt und Politiker (FDP/DVP), MdB
 Hans Dieter von Gemmingen-Hornberg (1902–1944), deutscher Jurist
 Hansjörg von Gemmingen-Hornberg, Tesla-Rekordfahrer

 Otto Heinrich I. von Gemmingen-Hornberg (1727–1790), Geheimrat und Richter am Kaiserlichen Kammergericht
 Otto Heinrich von Gemmingen-Hornberg (1755–1836), deutscher Diplomat, Schriftsteller, Freimaurer, Illuminat und Freund Mozarts

 Sigmund von Gemmingen-Hornberg zu Treschklingen (1777–1843), deutscher Adliger, Oberst und Vormund der Prinzessinnen zu Baden, Ehrenbürger Mannheims

Siehe auch:
 Gemmingen (Adelsgeschlecht) – genealogischer Überblick